Прибре́жная прови́нция — название административно-территориальных единиц ряда государств:

 Прибрежная провинция — провинция Камеруна;
 Прибрежная провинция — провинция Кении.